Выборы в Европейский парламент во Франции прошли 17 июня 1984. На них была избрана французская делегация из 81 депутата. В результате выборов четыре политические партии, включая Национальный фронт получили мандаты Европарламента. Явка составила 56,7%. Европарламент включал 434 депутата из 10 стран Европейского экономического сообщества.

Результаты 

! style="background-color:#E9E9E9; width:400; text-align:left;" colspan="2" | Партия
! style="background-color:#E9E9E9" align=left| Главный кандидат
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Голоса
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | %
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | Места
! style="background-color:#E9E9E9; width:50;" | +/–
|-
|bgcolor="#00CCCC"|
|align=left|Союз за французскую демократию (UDF) + Объединение в поддержку республики (RPR)
|align="left" |Симона Вейль
|align="right" |8 683 596	
|align="right" |43,03
|align="right" |—
|align="right" |41
|align="right" |—
|-
|bgcolor="#E75480"|
|align=left| Социалистическая партия (PS) 
|align="left" |Лионель Жоспен
|align="right" |4 188 875	
|align="right" |20,76
|align="right" |—
|align="right" |20
|align="right" |—
|-
|bgcolor="#FF0000"|
|align=left| Коммунистическая партия (PCF)
|align="left" |Жорж Марше
|align="right" |2 261 312	
|align="right" |11,21
|align="right" |—
|align="right" |10
|align="right" |—
|-
|bgcolor="#030E40"|
|align=left|Национальный фронт (FN)
|align="left" |Жан-Мари Ле Пен
|align="right" |3 301 980
|align="right" |16,31
|align="right" |—
|align="right" |10
|align="right" |—
|-
|bgcolor="#2E8B57"|
|align=left| Зелёные (MEP)
|align="left" |Дидье Анже
|align=right |680 080
|align="right" |3,37
|align="right" |—
|align="right" |0
|align="right" |—
|-
|
|align=left| UCR + Экологисты + MRG
|align="left" |Франсуа Дубен+Брис Лалонд+Оливье Стирн
|align=right |670 474
|align="right" |3,32
|align=right |
|align="right" |0
|align=right |
|-
|bgcolor="#960018"|
|align=left| Рабочая борьба (LO)
|align="left" |Арлетт Лагийе
|align=right |417 702
|align="right" |2,07
|align=right |
|align="right" |0
|align=right |
|-
|bgcolor="#00CCCC"|
|align=left|Союз за французскую демократию, диссиденты (UDF diss.)
|align="left" |Франсин Гомес
|align=right |382 404	
|align="right" |1,89
|align=right |
|align="right" |0
|align=right |
|-
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Действительных голосов
| 20 180 934	
| 96,47
| colspan="4" rowspan="2" | 
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Пустые и недействительные бюллетени
| 737 838
| 3,53
|- style="background-color:#E9E9E9"
| style="text-align:right;" colspan="3" | Всего
| 20 918 772
| 100,00
| —
| 81
| —
|- style="background-color:#E9E9E9"
| colspan="3" | Количество избирателей/ Явка
| 36 880 688
| 56,72
| —
| colspan="2" | 
|-
| align=left colspan=9|<small>Источник: France-politique.fr
|}

См. также 
 Выборы в Европейский парламент (1984)

Примечания

Ссылки 
 Список избранных депутатов в Европарламент от Франции, 1984 год 

Выборы в Европейский парламент во Франции
1984 год во Франции
Франция
Выборы во Франции
Франция
События 14 июня
Июнь 1984 года